Toto je seznam obcí v departementu Gironde ve Francii, jichž je celkem 542:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Gironde